Mount Kimball ist der Name folgender Berge in den Vereinigten Staaten:

 Mount Kimball (Alaska) in der Alaskakette
 Mount Kimball (Arizona) in den Santa Catalina Mountains
 Mount Kimball (Colorado) in den Rocky Mountains im Larimer County